Йоахим Кроль (, род. 17 июня 1957 года в Херне, Германия) — немецкий актер, известный своими выступлениями в фильмах «Беги, Лола, беги», «Самый желанный мужчина», и «Анна Франк».

Ранняя жизнь и образование 
Кроль родился в Херне, Германия, и с 1981 по 1984 год учился в Школе Отто-Фалькенберга в Мюнхене. Его отец был шахтером польского происхождения.

Карьера 
Кролm наиболее известен как актёр кино и телевидения. В 1993 году он снялся в фильме «Нет больше мистера славного парня». В фильме 1998 года «Беги, Лола, беги» Кроль сыграл бездомного Норберта фон Ау. Он также известен по роли Германа ван Пелса в телефильме «Анна Франк» (2001). Несмотря на свой заметный успех в кино и на телевидении, Кроль неоднократно возвращается на сцену.

Личная жизнь 
Кроль женат на Хейдрун Тойснер Круль, от которой у него есть сын, Том.

Избранная фильмография

Награды 
 1994: Премия Bavarian Film Awards - лучший актер
 2007: Премия Гессенского кино, лучшая мужская роль

Примечания